Hyams est un patronyme porté notamment par :

 John Hyams (1964-), réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain ;
 Peter Hyams (1943-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain.